Geneva es el nombre en inglés de la ciudad de Ginebra, pero también puede referirse a:

Geneva, localidad estadounidense en el estado de Alabama;
Geneva, condado estadounidense en el estado de Alabama;
Geneva, localidad estadounidense en el estado de Georgia;
Geneva, pueblo estadounidense en el estado de Nueva York;
Geneva, villa estadounidense en el estado de Nueva York;
Geneva, localidad estadounidense en el estado de Pensilvania; o
Geneva, localidad estadounidense en el estado de Washington.